Karl Klein (1819–1898) – niemiecki duchowny rzymskokatolicki, biskup Limburga
 Karl Klein – estoński lekkoatleta, medialista mistrzostw w 1917
 Karl F. Klein (1906–2001) – amerykański działacz religijny, członek Ciała Kierowniczego Świadków Jehowy